Asjik Kerib (verhaal), een kort verhaal door Michail Lermontov
 Asjik Kerib (film), een Russische film uit 1988